Pojem legalizace může označovat:
 uznání něčeho za právně přípustné – odtud pak označení, že jde o věc legální v protikladu k věci ilegální
 trestný čin Legalizace výnosů z trestné činnosti ()
 ověření pravosti podpisu – úředně ověřený podpis
 vyšší ověření listin neboli superlegalizace
 Legalizace.cz – iniciativa založená v Česku zaměřená na informování veřejnosti o tématu konopí
 Legalizace (časopis) – český dvouměsíčník zaměřený primárně na téma konopí a s ním spojených fenoménů

Externí odkazy